The Scene steht für:
 eine US-amerikanische Miniserie, siehe The Scene (Serie)
 eine US-amerikanische Pop-Band, siehe Selena Gomez & the Scene

Siehe auch:
 Die Scene
 Szene